Эндфилд () — фамилия.

 Эндфилд, Сай (1914—1995) — американский сценарист, кинорежиссёр, театральный режиссёр, писатель, иллюзионист и изобретатель.
  (?—?) — специалист по климату.